Посольство Чешской Республики в Москве — официальная дипломатическая миссия Чехии в России, расположена в Москве на Пресне на улице Юлиуса Фучика.

 Адрес: 123056, Москва, улица Юлиуса Фучика, 12—14.
 Посол: Витезслав Пивонька

Послы Чехии в России 
 : 1 января 1993 — 10 января 1996;
 : февраль 1996 2000;
 Ярослав Башта: 19 сентября 2000 2005;
 Мирослав Костелка: 2005—2009;
 : 8 февраля 2011 — 31 декабря 2012;
 Владимир Ремек: 16 января 2014 — 31 января 2018;
 Витезслав Пивонька: 2018 — .

Отделы посольства 
 Консульский отдел
 Торгово-экономический отдел
 Чешский культурный центр

Консулаты Чехии в России

Консульский отдел в Москве 
Консульский отдел посольства:
 Адрес: 123056, Москва, улица Юлиуса Фучика, 12—14, корпус 6
 Tелефон: (+7 495) 276 07 02
 Факс: (+7 499) 791 29 82

Чешский сервисный Визовый центр:
 Адрес: Москва, Каширское шоссе, дом. 3, корп.2, стр.4. (Бизнес-центр «Сириус Парк»)

Консульские отделы в других городах России 
Кроме московского консульства Чехия содержит консулаты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ханты-Мансийске:
 Генеральное консульство Чешской Республики (193015, Санкт-Петербург, ул. Тверская, 5)
 Генеральное консульство Чешской Республики (620075, Екатеринбург, ул. Гоголя, 15)
 Почетное консульство Чешской Республики (603006, Нижний Новгород, ул. Володарского, 38А; временно закрыто с 30 апреля 2012 года)
 Почетное консульство Чешской республики (628012, Ханты-Мансийск, ул. Мира, 38)

См. также 
 Российско-чешские отношения
 Список дипломатических миссий в Москве
 Посольство России в Праге

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Посольства
 Чешский центр в Москве
 МИД России: Российско-чешские отношения.

Чехия
Внешняя политика Чехии
Пресня
Российско-чешские отношения